Matucci – cognome italiano
 Guglielmo Matucci – arbitro di calcio italiano